Czerwińsk – wieś w powiecie starogardzkim, województwo pomorskie
 Czerwińsk nad Wisłą – miasto w powiecie płońskim, województwo mazowieckie